Э́двард Се́нт-О́бин (род. 14 января 1960 года, Лондон, ) — английский писатель и журналист. Он является автором восьми романов. В 2006 году его роман Материнское молоко был номинирован на премию Букера.

Личная жизнь 
Сент-Обин родился в Лондоне и вырос во Франции, где у его семьи был дом. Его отец, Роджер, наполовину шотландец по происхождению, бывший солдат и, затем, хирург. Его мать, Лорна, происходила из богатой американской семьи, живущей в Цинциннати. Сент-Обин описал несчастное детство, в котором он был неоднократно изнасилован отцом в возрасте от пяти до восьми лет при пособничестве своей матери<ref name="guardian">{{Cite news|title='Edward St Aubyn: 'Writing is horrible|first=Stephen|last=Moss|url=https://www.theguardian.com/culture/2011/aug/17/edward-st-aubyn-interview|work=The Guardian|location=London|date=17 August 2011|accessdate=4 May 2014|archivedate=2018-05-14|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180514064854/https://www.theguardian.com/culture/2011/aug/17/edward-st-aubyn-interview}}</ref>.

Он посещал Вестминстерскую школу и в 1979 году поступил в Кэбл-колледж, Оксфорд, где изучал английский язык и литературу. К этому времени он уже был героиновым наркоманом. В возрасте двадцати пяти лет Сент-Обин обратился за психотерапевтической помощью; впоследствии он стал профессиональным писателем.

Эдвард Сент-Обин имеет двух детей и живёт в Лондоне. Он был некоторое время женат на писательнице Никола Шульман (:en:Nicola Shulman).

 Серия Патрик Мелроуз 

 Ничего страшного,1992
 Плохая новость, 1992
 Робкая надежда, 1994
Молоко матери, 2005
Подведя итог, 2012

 Награды и почётные звания 

 1992 — премия Бетти Траск, победитель — роман Не думай 1998 — премия «Хранитель фантастики», номинирован роман На краю 2006 — Букеровской премии, номинирован роман Материнское молоко 2007 — Гран-при Фемина Етрангер, победитель — роман Молоко матери 2007 — премия по литературе «Шоу Южного Берега», победитель — роман Материнское молоко 2014 — Bollinger Everyman Wodehouse Prize, победитель — роман Потерян для слов''

Публикации

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Опекун интервью
 Независимый статье
 "Эдвард Сент-Обин и загадка сознания" (Телеграф)
 Биография из Берлинского Международного литературного фестиваля

Родившиеся в 1960 году
Википедия:Биографии современников
Персоналии:Корнуолл